Tato tabulka může sloužit k převodu mezi dvojkovou a desítkovou soustavou.

Celočíselné posloupnosti
Celá čísla
Binární aritmetika